Austria:
 Winklern – dzielnica Völkermarktu
 Winklern – gmina targowa w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Spittal an der Drau